Ринкон Вијехо има више значења:

 Ринкон Вијехо, Ла Уерта (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ринкон Вијехо (Санта Марија Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ринкон Вијехо (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику